Civilret kan henvise til flere artikler:
 Civilret – den del af juraen, der vedrører private parter
 Civilret (retssystem) – også kaldet det kontinentaleuropæiske retssystem
 Civilretten – byrettens funktion, når den tager civilretlige sagertil forskel fra funktionerne fogedretten, skifteretten